Augusto Montenegro é um distrito do município de Urucurituba, no Amazonas . O distrito possui  cerca de 2 300 habitantes e está situado na região norte do município .

Distritos de Urucurituba